Baizley ist der Familienname folgender Personen:

 Obie Baizley (1917–2000), kanadischer Politiker
 Marnie Baizley (* 1975), kanadische Squashspielerin